Wróblówka – część wsi w gminie Nawojowa
 Wróblówka – część wsi w gminie Zembrzyce 
 Wróblówka – potok, dopływ Uszwicy
 Wróblówka – wieś w województwie małopolskim, powiecie nowotarskim,  gminie Czarny Dunajec
 Wróblówka – wieś na Ukrainie